Жан-Франсуа Башло (; родился 11 июня 1977 года в Перпиньяне, Франция) — французский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Отец Жана-Франсуа — Андре — по профессии полковник армии. Он любит играть в теннис. Мать — Анн-Мари.  По профессии он предприниматель. Мать — Инес — домохозяйка. Имеет двух братьев: Диего и Вальтер.

Женат на девушке по имени Карин. В марте 2002 года у них родился первый ребенок.

Начал играть в теннис в шесть лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражение (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции